Böwing ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Böwing (1906–1996), deutscher Leichtathlet
 Werner Böwing (1928–2016), deutscher Gewerkschafter, Sozialist und Pazifist